Puede hacer referencia a los siguientes significados:
 Gandul es sinónimo de tunante y holgazán. La palabra procede del término  árabe gandur que significaba truhan. 
 Gandul es el nombre del miembro de cierta milicia antigua de Marruecos y del reino musulmán de Granada.
 Gandul o guandul es uno de los nombres vulgares de la Cajanus cajan, leguminosa arbustiva típica del Caribe. 
 Derivado del anterior significado, Gandul es el nombre de un sub-barrio de la ciudad de San Juan de Puerto Rico.
 Gandul es el nombre común de la Nicotiana glauca, de la familia de las Solanáceas, planta invasora en buena parte de América y Europa. Recibe este nombre por su semejanza con la retama, planta propia de la península ibérica y el Norte de África que se conocía en árabe como quandul y pasó al antiguo castellano como gandul, aunque dejó de utilizarse para referirse a esta planta.
 Por semejanza con la anterior planta, la Ailanthus altissima se la conoce como Gandul de carretera.
 Gandul es también el nombre que recibe una finca rústica, zona arqueológica y antigua villa despoblada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Provincia de Sevilla, España). A finales del siglo XVII se concedió el  título nobiliario de Marqués de Gandul, que todavía sigue vigente. 
 Gandul es un apellido toponímico  castellano especialmente frecuente en Alcalá de Guadaíra, Sevilla y Mairena del Alcor y que hace referencia al despoblado del mismo nombre. Personas que tienen este apellido: 
Francisco Pérez Gandul, periodista y escritor español autor de la novela Celda 211, llevada al cine bajo el mismo título.
Álvaro Gandul, músico y productor musical.
M. Alejandro Gandul Hervás, autor del libro «El naufragio del navío Sverige. Trabajos de recuperación y conflicto diplomático. 1738-1766»

Arabismos